La LEN Champions League 2021-2022 è stata la 59ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Primo turno di qualificazione 
Tredici squadre sono inserite in due gironi: da sei squadre il girone A, sette il girone B. Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime quattro squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano al terzo turno di qualificazione le prime due squadre di ciascun girone.

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 16 ottobre, quelle di ritorno il 20 ottobre.

Quarto turno di qualificazione

Gruppo A

Gruppo B

Quarti di Finale

Semifinale

Finale

Note

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2021-2022
 LEN Euro League Women 2021-2022

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni della LEN Champions League
Sport acquatici nel 2021
Sport acquatici nel 2022